Старопота́повская у́лица — улица в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа Москвы.

Происхождение названия 
Улица была названа в память о некогда существовавшей здесь деревни Потапово. Приставка старо- появилась после строительства коттеджного посёлка Потапово, чтобы отделить дачное товарищество от населённого пункта.

Расположение 
Улица берёт начало от безымянной тропы, идёт вдоль Потаповских прудов и заканчивается на безымянной дороге рядом с гимназией № 1786.

Описание 
Улица застроена одноэтажными и трёхэтажными домами (1917—2014 годов).

Транспорт 
Улица не имеет остановок общественного транспорта Москвы, рядом есть автобусные остановки и станции метро.

Автобусные остановки 
 2-й микрорайон Южного Бутова (ул. Венёвская) —  Бульвар Адмирала Ушакова —  Бунинская аллея — ЖК «Бунинский» — Нововатутинский проспект (610 м) (маршрут №117)

Станции метро 
  Бунинская аллея (2,4 км)

Примечания